Nakasa steht für:

 Nakasa (Volk), ein indianisches Volk im US-Bundesstaat Louisiana  

Nakasa ist der Familienname folgender Personen:

 Nat Nakasa (1937–1965), südafrikanischer Journalist und Schriftsteller